Assas es un municipio del departamento francés de Hérault.
El castillo de Assas es un castillo declarado Monumento histórico en Francia, situado en ese municipio y que fue construido en 1760 por Jean Mouton de la Clotte sobre las ruinas de una edificación feudal de los Caballeros de Assas. 
Nicolas d'Assas (1733-1760) fue uno de esos caballeros. Militar francés que sacrificó su vida en el frente.
La calle de Assas calle del VI arrondissement de París, nombrada en honor del precedente.
Assas es el nombre habitual de la Universidad de París II, pues uno de sus Centros está situado en esa calle.